Ива́н Половцо́в:* Половцов (Половцев), Иван Андреевич (1826—1904) — архиепископ Литовский и Виленский Ювеналий.
 Половцов, Иван Фёдорович (1868—1918) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Витебской губернии.